trattati – trattati del 1858 tra la Cina da un lato e Francia, Gran Bretagna, Russia e Stati Uniti dall'altro
 Trattato di Tientsin – trattato del 1861 tra la Cina e la Prussia, siglato nell'ambito della cosiddetta spedizione Eulenburg
 Trattato di Tientsin – trattato del 1885 che mise fine alla guerra franco-cinese